Lätt weltervikt i boxning vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades i Arbetarhallen, Kina.

Medaljörer

Schema

Matchträd

Övre halvan

Nedre halvan

Finalister

Boxning vid olympiska sommarspelen 2008